Luxbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Luxbacher (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Daniel Luxbacher (* 1992), österreichischer Fußballspieler